Hoelling bezeichnet

 Hoelling, deutsch: Höllingen; ehemalige Gemeinde im Département Moselle in Frankreich, siehe Bettviller

Siehe auch:
 Hölling
 Holling
 Hollings